Новопокро́вка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Новопокровка — село в Мартукском районе Актюбинской области, упразднено в 2008 году.
 Новопокровка — село в Бородулихинском районе Абайской области.
 Новопокровка — село в Узункольском районе Костанайской области.
 Новопокровка — село в Успенском районе Павлодарской области.
 Новопокровка — село районе Шал акына Северо-Казахстанской области.
 Новопокровка — прежнее, до 1998 года, название села Алмалы Саркандского района Алматинской области.
 Новопокровка — прежнее, до 1992 года, название села Актобе Жуалынского района Жамбылской области.

Киргизия 
 Новопокровка — село в Ысык-Атинском районе Чуйской области.

Россия 

Алтайский край
 Новопокровка — село в Быстроистокском районе.
 Новопокровка — село в Кулундинском районе.
 Новопокровка — упразднённое село в Табунском районе.
 Новопокровка — исчезнувшее село в Хабарском районе.

Амурская область
 Новопокровка — село в Архаринском районе.
 Новопокровка — село в Ивановском районе.
 Новопокровка — село в Магдагачинском районе.

Дагестан
 Новопокровка — прежнее название села Уллубиевка Кумторкалинского района.

Кемеровская область
 Новопокровка — деревня в Ижморском районе.
 Новопокровка — деревня в Ленинск-Кузнецком районе.
 Новопокровка — село в Тяжинском районе.

Красноярский край
 Новопокровка — село в Иланском районе.
 Новопокровка — деревня в Курагинском районе.
 Новопокровка — деревня в Партизанском районе.
 Новопокровка — село в Шушенском районе.

Липецкая область
 Новопокровка — деревня в Задонском районе.

Новосибирская область
Новопокровка — деревня в Кыштовском районе, упразднена в 2010 году.
 Новопокровка — деревня в Северном районе.
 Новопокровка — село в Татарском районе.
 Новопокровка — село в Чистоозерном районе.
Новопокровка — до 1931 г. название деревни Украинка Северного района.

Омская область
 Новопокровка — село в Горьковском районе.
 Новопокровка — деревня в Знаменском районе.
 Новопокровка — деревня в Крутинском районе.
Новопокровка — деревня в Муромцевском районе, упразднена в 1989 г.
 Новопокровка — деревня в Саргатском районе.
 Новопокровка — деревня в Тарском районе.

Оренбургская область
 Новопокровка — село в Кувандыкском районе.
 Новопокровка — село в Сорочинском районе.

Приморский край
 Новопокровка — село в Анучинском районе.
 Новопокровка — село в Красноармейском районе.

Саратовская область
 Новопокровка — село в Вольском районе.

Тамбовская область
 Новопокровка — посёлок рабочего типа в Мордовском районе.

Томская область
 Новопокровка — село в Кожевниковском районе.

Тюменская область
 Новопокровка — деревня в Казанском районе.
 Новопокровка — деревня в Нижнетавдинском районе.

Челябинская область
 Новопокровка — посёлок в Варненском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Новопокровка — село в Кировском районе.
 Новопокровка — село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Новопокровка — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Новопокровка — посёлок в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Новопокровка — село в Ореховском районе Запорожской области.
 Новопокровка — село в Приазовском районе Запорожской области.
 Новопокровка — село в Знамянском районе Кировоградской области.
 Новопокровка — село в Белокуракинском районе Луганской области.
 Новопокровка — село в Николаевском районе Одесской области.
 Новопокровка — село в Близнюковском районе Харьковской области.
 Новопокровка — посёлок в Чугуевском районе Харьковской области.
 Новопокровка — село в Новотроицком районе Херсонской области.